Little Shop of Horrors har flera betydelser:

Little Shop of Horrors (musikal) – en musikal baserad på filmen med samma namn
Little Shop of Horrors (1960) – en amerikansk svartvit skräckkomedifilm från 1960
Little Shop of Horrors (1986) – en amerikansk film, musikal, från 1986